Les Marcii Censorini sont des membres d'une branche de la gens des Marcii.

 Caius Marcius Rutilus Censorinus, consul en -310
 Lucius Marcius Censorinus, consul en -149
 Lucius Marcius Censorinus, consul en -39
 Caius Marcius Censorinus, consul en -8